Die Coupe de l’AJSB (Coupe de l’Association des journalistes sportifs du Burkina, Super Coupe) ist ein Fußballwettbewerb im westafrikanischen Staat Burkina Faso.

Jedes Jahr spielen der Meister der Première Division und der Sieger der Coupe du Faso in einem Spiel um diesen Titel. Es findet zwischen den Saisons in der Hauptstadt Ouagadougou statt. Der Wettbewerb ist nach der Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB) benannt, die Trophäe heißt trophée Fadoul, nach dem von Libanesen geführten Unternehmen.

Liste der Spiele der Coupe de l’AJSB 

 1992/93 ASF Bobo-Dioulasso – Étoile Filante Ouagadougou
 1993/94 Étoile Filante Ouagadougou – RC Kadiogo Ouagadougou
 1994/95 Racing Club Bobo-Dioulasso – ASFA-Yennenga Ouagadougou
 1995/96 Étoile Filante Ouagadougou – Racing Club Bobo-Dioulasso   
 1996/97 ASF Bobo-Dioulasso – Racing Club Bobo-Dioulasso 
 1997/98 USFA Ouagadougou – Étoile Filante Ouagadougou 2:0
 1998/99 Étoile Filante Ouagadougou – ASFA-Yennenga Ouagadougou 2:1
 1999/00 USFA Ouagadougou – Étoile Filante Ouagadougou 3:1
 2000/01 ASF Bobo-Dioulasso – Étoile Filante Ouagadougou 2:0
 2001/02 ASFA-Yennenga Ouagadougou – USFA Ouagadougou 1:0
 2002/03 Étoile Filante Ouagadougou – ASFA-Yennenga Ouagadougou 5:4
 2003/04 ASF Bobo-Dioulasso – ASFA-Yennenga Ouagadougou 2:0
 2004/05 US Ouagadougou – RC Kadiogo Ouagadougou 2:1
 2005/06 Étoile Filante Ouagadougou – ASFA-Yennenga Ouagadougou 2:1
 2006/07 CF Ouagadougou – Racing Club Bobo-Dioulasso 7:6
 2007/08 US Ouagadougou – Étoile Filante Ouagadougou 2:0
 2008/09 ASFA-Yennenga Ouagadougou – USFA Ouagadougou 3:0

Fußballwettbewerb in Burkina Faso